Campolongo Maggiore – comune italiano nella città metropolitana di Venezia.
 Campolongo sul Brenta – comune italiano in provincia di Vicenza.
 Campolongo Tapogliano – comune italiano provincia di Udine.
 Campolongo – frazione del comune italiano di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno
 Campolongo – frazione del comune italiano di Val Liona, in provincia di Vicenza
 Campolongo al Torre – frazione del comune italiano di Campolongo Tapogliano, in provincia di Udine
 Campolongo – località del comune italiano di Conegliano, in provincia di Treviso
 Campolongo – località del comune italiano di Fossalta di Piave, nella città metropolitana di Venezia
 Campolongo – località del comune italiano di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone
 Campolongo Minore – vecchia denominazione del comune italiano di Campodoro, in provincia di Padova
 Passo di Campolongo – valico alpino che collega Arabba, in provincia di Belluno, a Corvara in Badia, in provincia di Bolzano